Langen steht für:
 Langen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Langen (brandenburgisch-schlesisches Adelsgeschlecht)
 Langen (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)
 Langen (westfälische Adelsgeschlechter)
 Langen (Antarktis), ein See in der Antarktis
 Langen Foundation, eine Kunststiftung

Langen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Haus Langen, ein ehemaliges Rittergut mit einer Wassermühle in Westbevern bei Telgte
 Langen (Hessen), eine Stadt im Landkreis Offenbach in Hessen
 Langen (Geestland), ein Stadtteil von Geestland im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Langen (Emsland), eine Gemeinde im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Langen (Fehrbellin), ein Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Langen (Badbergen), ein Ortsteil der Gemeinde Badbergen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
in Frankreich:
 Langen, von 1940 bis 1944 Name der Gemeinde Langatte im Département Moselle in Frankreich
in Österreich:
 Langen bei Bregenz, eine Gemeinde im Bezirk Bregenz (Vorarlberg)
 Langen am Arlberg, ein Ortsteil der Gemeinde Klösterle im Bezirk Bludenz (Vorarlberg)
in Polen:
 ein Ort im Kreis Belgard (Pommern), siehe Łęgi (Połczyn-Zdrój)
 ein Ort (poln. Łężce) in der Gemeinde Przemków, Woiwodschaft Niederschlesien